Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли один боксёр и одна легкоатлетка.

Бокс 

Спортсменов — 1

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1980-е годы в Габоне